Sentrup steht für:
 Sentrup (Münster), einen Stadtteil von Münster (Westfalen)
 Sentrup (Bad Iburg), einen Stadtteil von Bad Iburg (Niedersachsen)